Kevin Barry peut désigner :
 Kevin Barry (1902-1920), nationaliste irlandais ;
 Kevin Barry (1959-), boxeur néo-zélandais ;
 Kevin Barry (1969-), écrivain irlandais.